Roșioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Roșioara (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Roșioara (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea